Orival pode se referir a:
 Orival (Charente)
 Orival (Seine-Maritime)

Desambiguações de topônimos